Банька:

 Банька — река в Московской области.
 Банька, Витольд (род. 1984) — президент Всемирного антидопингового агентства (WADA).
 Банька по-белому — песня Владимира Высоцкого.

См. также 
 Баня (значения)